Een overzicht van het onroerend erfgoed in de gemeente Sint-Laureins. Het onroerend erfgoed maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed in België.

Bouwkundig erfgoed 

|}

Bouwkundige gehelen 

|}

Zie ook 
 Lijst van onroerend erfgoed in Oost-Vlaanderen

 
Sint-Laureins